Schellenbaum steht für:
 Schellenbaum, die verzierte, repräsentative Standarte der Militärmusik
 Schellenbaum (Pflanze), eine Pflanzenart aus der Familie der Hundsgiftgewächse

Schellenbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Schellenbaum (1939–2018), Schweizer Psychoanalytiker und Buchautor
 Tim Schellenbaum, US-amerikanischer Tontechniker, Sound Designer und Komponist